Fener, El Fener puede hacer referencia a:

El Fener, un antiguo barrio de la parroquia andorrana de Escaldes-Engordany;
Fener, Fanar o Fanari, barrio turco en Estambul;
Fener, isla turca del archipiélago de Foça, en el mar Egeo;

Personas
Hernán Fener, futbolista argentino .